

Patronymes 
 Jamie Saft, un musicien de jazz américain;

Entreprise 
 Saft (Société des accumulateurs fixes et de traction), aussi appelée Saft Batteries, une entreprise française, filiale de la compagnie TotalEnergies depuis 2016 ;
 SAFT (Société Auxiliaire Française de Tramways), une ancienne entreprise française de construction de tramways

Militaire 
 SAFT - acronyme de Secteur de l'Atlantique de la Force terrestre, la dénomination avant 2013 de la 5e Division du Canada (l'un des secteurs de l'Armée canadienne).

Autre 
 SAF-T, norme internationale pour l'échange électronique de données comptables.